Paul Cook (1956) angol zenész, a Sex Pistols dobosa
 Paul Cook (1967) angol labdarúgó, edző
 Paul Cook az USA kongresszusában Kaliforniát képviselő egyik politikus